Brian Byrne ist der Name folgender Personen:

* Brian Byrne (Boxer) (* 1956), irischer Boxer
 Brian Byrne (Komponist), irischer Komponist
 Brian Byrne (Squashspieler) (* 1984), irischer Squashspieler